

Œuvres 

 Andantino, œuvre de Florent Schmitt (1906) ;
 Andantino d'Aram Khatchatourian (1926) ;
 Andantino malinconico pour violon et piano de Georges Enesco (1951)

Musique 
Andantino, indication de tempo pour un mouvement ou nom d'un mouvement ;
Andantino, association musicale française de mécénat culturel.